Studzionka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Studzionka, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Studzionka, un village dans la voïvodie de Silésie